Нина Дани́лова:
 Данилова, Нина Николаевна — советский и российский ученый-психолог, психофизиолог, профессор.
 Данилова, Нина Петровна — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго и пятого созыва (2007—2011).